TeCo is een historisch Duits merk van motorfietsen.
TECO is een tekstbewerking die op VAX computers veel werd gebruikt.